Le psaume 49 peut désigner :
 le psaume 49 (48) : psaume 49 selon la numérotation hébraïque, psaume 48 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 50 (49) : psaume 50 selon la numérotation hébraïque, psaume 49 selon la numérotation grecque.